Turniej curlingu na wózkach na Zimowych Igrzyskach Paraolimpijskich 2010 odbył się w dniach 13-20 marca w Vancouver Olympic Centre w Vancouver, był to drugi turniej paraolimpijski w curlingu na wózkach. 

Tytuł mistrza olimpijskiego z 2006 obronili Kanadyjczycy (Jim Armstrong), którzy w finale pokonali 8:7 Koreańczyków (Kim Hak-sung). Brązowe medale zdobyli Szwedzi (Jalle Jungnell) pokonując w małym finale Amerykanów (Augusto Jiminez Perez) 7:5.



Obiekty

Klasyfikacja niepełnosprawności 
Zawodnicy którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich lub którzy nie mają możliwości grania na stojąco.

Konkurencje 
 turniej drużyn mieszanych (10 zespołów)

Kwalifikacje 

¹- jako reprezentacja Wielkiej Brytanii występuje Szkocja, która jako jedyna z części składowych występowała na mistrzostwach świata w okresie 2007-2009

Medale

Reprezentacje

Klasyfikacja końcowa

Play-off

Finał 
20 marca 2010; 15:30

Mały finał 
20 marca 2010; 15:30

Półfinały

1-4 
20 marca 2010; 10:00

2-3 
20 marca 2010; 10:00

Tie-breaker 
19 marca 2010; 14:30

Round Robin

Sesja 1. 
13 marca 2010; 12:30

Sesja 2. 
13 marca 2010; 18:00

Sesja 3. 
14 marca 2010; 12:30

Sesja 4. 
14 marca 2010; 18:00

Sesja 5. 
15 marca 2010; 12:30

Sesja 6. 
15 marca 2010; 18:00

Sesja 7. 
16 marca 2010; 12:30

Sesja 8. 
16 marca 2010; 18:00

Sesja 9. 
17 marca 2010; 12:30

Sesja 10. 
17 marca 2010; 18:00

Sesja 11. 
18 marca 2010; 12:30

Sesja 12. 
18 marca 2010; 18:00

Zobacz też 
 Curling na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010
 Sezon 2009/2010 w curlingu

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie, Vancouver 2010
Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie 2010
Zimowe Igrzyska Paraolimpijskie
Curling w Kanadzie